

Тряпино — село, Аургазинський район, Башкортостан
 Тряпино — присілок, Островський район, Псковська область